Das Perth Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 27. August 2016 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) im Perth Convention and Exhibition Centre in Perth veranstaltet. Es war das sechste und letzte Event der World Series of Darts 2016 vor den World Series of Darts Finals 2016.

Michael van Gerwen löste durch einen 11:4 legs-Finalsieg gegen Dave Chisnall den Vorjahressieger Phil Taylor als Sieger ab.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit, 2 Wildcard-Spielern und 8 zusätzlichen lokalen Qualifikanten zusammen. Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 25. August statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Bis zum Finale am 27. August steigerte sich der Modus auf ein best of 21 legs.

Preisgeld 
Das Preisgeld für das Perth Darts Masters wurde nicht offiziell bekannt gegeben.

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Perth Darts Masters 2016 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:
 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer
 zusätzlich 8 weitere lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Dave Chisnall

Lokale Qualifikanten
  Simon Whitlock
  Kyle Anderson
  David Platt
  Rob Szabo
  Corey Cadby
  Koha Kokiri
  Adam Rowe
  Kim Lewis

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 

Perth Darts Masters
World Series of Darts 2016